Northwood (Dakota del Nord)
 Northwood (Iowa)
 Northwood (Nou Hampshire)
 Northwood (Ohio)
 Northwood (Londres), un barri de Londres.